Бидаш:

 Место
 Бидаш — замок и приход в Лабурдане
 Бидаш — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Бидаш — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи

 Фамилия
Бидаш — украинская или французская (де Бидаш) фамилия. Известные носители:
 Бидаш, Афанасий Иванович — епископ Союза церквей христиан веры евангельской
 Бидаш, Сергей Андреевич — российский предприниматель, директор Таганрогского металлургического завода